Національна асамблея або Національні збори () французької П'ятої республіки — нижня палата парламенту Франції, його верхня палата — Сенат. Національна асамблея засідає в Бурбонському палаці, розташованому на лівому березі Сени навпроти площі Згоди. Бурбонський палац побудований в 1728 році, депутати засідають в ньому з 1798 року.

Асамблея складається з 577 депутатів, що обираються на 5 років в ході прямих загальних виборів, що проходять у два тури. Як і сенатори, депутати Національної асамблеї виконують подвійну роль: спостерігають за діями уряду, звітують перед Асамблеєю в письмовій або усній формі та приймають нові закони.

Президент Національної асамблеї — це, як правило, представник лідируючої партії. Йому асистує віце-президент, як правило, представник іншої партії. Термін мандата Національних зборів — 5 років, проте за умов, передбачених конституцією, президент Франції може його розпустити й оголосити дострокові вибори.

Склад 
Парламентські вибори у Франції 2017 відбулися у два тури 11 і 18 червня. На них було обрано 577 депутатів Національних Зборів Франції.

Найбільшу кількість місць отримала партія президента країни Еммануеля Макрона «Вперед, республіко!» — 308 місць з 577 в нижній палаті Національного зборів. Другою за кількістю отриманих місць стала партія «Республіканці» — 113 мандатів. Союзники Макрона, партія «Демократичний рух», отримали 42 мандати. , «Соціалістична партія» — 29, «Союз демократів і незалежних» — 18, «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона — 17, «Національний фронт Марін Ле Пен» — 8 мандатів.

Голови Національних зборів Франції 
 Жак Шабан-Дельмас (1958-1969)
 Ашиль Перетті	(1969-1973)
 Едгар Фор (1973-1978)
 Жак Шабан-Дельмас (1978-1981)
 Луї Мермаз (1981-1986)
 Жак Шабан-Дельмас (1986-1988)
 Лоран Фабіус (1988-1992)
 Анрі Еммануеллі	(1992-1993)
 Філіпп Сеген (1993-1997)
 Лоран Фабіус (1997-2000)
 Раймон Форні (2000-2002)
 Жан-Луї Дебре	(2002-2007)
 Патрик Ольє (2007-2007)
 Бернар Аккойє	(2007-2012) 
 Клод Бартолон (2012-2017)
 Франсуа де Рюжі (2017-2018)
 Ришар Ферран (2018-2022)
 Яель Браун-Піве (з 2022)

Література 
 Michel Ameller, L'Assemblée nationale, PUF, collection " Que sais-je ? ", no 2897
 Olivier Costa, Qui sont les députés français ?, Presses de Sciences Po, 2007
 Jean-Louis Debré, Qu'est-ce que l'Assemblée nationale ?, Paris, L'Archipel, 2007, 169 p., coll. L'information citoyenne (ISBN 978-2-84187-916-8)
 Philippe Langenieux-Villard et Sylvie Mariage, L'Assemblée nationale, Éd. Découverte Gallimard, no 219, 1994.
 «L'Assemblée», Pouvoirs, PUF, no 34, 1985

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Національна асамблея на Політичному атласі

Примітки 

Політика Франції
VII округ Парижа
Нижні палати парламентів
Право Франції